Miss Me (Mohombi), een lied van Mohombi in samenwerking met Nelly, dat in 2010 als single werd uitgebracht
Miss Me (Drake), een lied van Drake, dat eveneens in 2010 als single werd uitgebracht